

Sigle 
 Antigene Associato all'Epatite

Codici 
 AAE – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Annaba-Rabah Bitat, Annaba, Algeria
 aae – codice ISO 639-3 della lingua arbëreshe

Persone 
 Arvid Aae – pittore svedese